L'association I Borghi più belli d'Italia est née en  sous l'impulsion de Conseil du tourisme de l'ANCI (Association nationale des communes italiennes).

L'association comprend des villages ou petites villes (comme Cefalù en Sicile), mais il s'agit la plupart du temps d'anciens bourgs fortifiés, souvent éloignés des routes les plus touristiques, et où la baisse de la population résidente et la modeste fréquentation de touristes font craindre un possible abandon. La petite Ombrie, région rurale et assez reculée par rapport aux grandes voies de communications de la péninsule, compte le plus grand nombre de bourgs associés (28).

Depuis le , I Borghi più belli d'Italia fait partie de l'association internationale Les Plus Beaux Villages de la Terre.

Bourgs sélectionnés 
Liste d'après le site officiel.

Nord 
{| class="wikitable sortable" style="width:90%;float:left;text-align:center;"
! width="25%"  |Région
! width="25%" | Province
! width="150%" | Bourg
! width="25%" class="unsortable"| Photographie
|- valign=top
| rowspan=2|Vallée d'Aoste
| rowspan=2|-
|Bard
|
|- valign=top
|Étroubles
|
|- valign=top
| rowspan="13" | Piemont
| rowspan="3" |Alexandrie
|Cella Monte
|
|- valign="top"
|Garbagna
|
|- valign=top
|Volpedo
|
|-
|Asti
|Mombaldone
|
|- valign=top
|Biella
|Ricetto de Candelo (commune de Candelo)
|
|- valign=top
| rowspan="5" | Coni
|Chianale (commune de Pontechianale)
|
|- valign=top
|Garessio
|
|- valign=top
|Neive
|
|- valign=top
|Monforte d'Alba
|
|- valign=top
|Ostana
|
|- valign=top
|Novare
|Orta San Giulio
|
|- valign=top
|Turin
|Usseaux
|
|- valign=top
|Verbano-Cusio-Ossola
|Vogogna
|
|- valign=top
| rowspan="22" | Ligurie
| rowspan=2 | Gênes
|Campo Ligure
|
|- valign=top
|Moneglia
|
|- valign=top
| rowspan="6" | Imperia
|Apricale
|
|- valign=top
|Cervo
|
|- valign=top
|Lingueglietta (commune de Cipressa)
|
|- valign=top
|Seborga
|
|- valign=top
|Taggia
|
|- valign=top
|Triora
|
|- valign=top
| rowspan=8 | Savone
|Castelvecchio di Rocca Barbena
|
|- valign=top
|Colletta (commune de Castelbianco)
|
|- valign=top
|Finalborgo (quartier de Finale Ligure)
|
|- valign=top
|Laigueglia
|
|- valign=top
|Millesimo
|
|- valign=top
|Noli
|
|- valign=top
|Verezzi (commune de Borgio Verezzi)
|
|- valign=top
|Zuccarello
|
|- valign=top
| rowspan=6 | La Spezia
|Brugnato
|
|- valign=top
|Framura
|
|- valign=top
|Montemarcello (commune de Ameglia)
|
|- valign=top
|Tellaro (commune de Lerici)
|
|- valign=top
|Varese Ligure
|
|- valign=top
|Vernazza
|
|- valign=top
| rowspan="20" | Lombardie
| rowspan=3 | Bergame
|Cornello dei Tasso (commune de Camerata Cornello)
|
|- valign=top
|Gromo
|
|- valign=top
|Lovere
|
|- valign=top
| rowspan="4" | Brescia
|Bienno
|
|-
|Gardone Riviera
|
|- valign=top
|Monte Isola
|
|- valign=top
|Tremosine
|
|- valign=top
|Côme
|Tremezzina
|
|- valign=top
| rowspan=3 | Cremone
|Castelponzone (commune de Scandolara Ravara)
|
|- valign=top
|Gradella (commune de Pandino)
|
|- valign=top
|Soncino
|
|- valign=top
| rowspan=5 | Mantoue
|Castellaro Lagusello (commune de Monzambano)
|
|- valign=top
|Grazie (commune de Curtatone)
|
|- valign=top
|Pomponesco
|
|- valign=top
|Sabbioneta
|
|- valign=top
|San Benedetto Po
|
|- valign=top
| rowspan=2 | Milan
|Cassinetta di Lugagnano
|
|- valign=top
|Morimondo
|
|- valign=top
| rowspan=2| Pavie
|Fortunago
|
|- valign=top
|Zavattarello
|
|- valign=top
| rowspan="11" | Trentin-Haut-Adige
| rowspan=5 | Bolzano
|Castelrotto
|
|- valign=top
|Chiusa
|
|- valign=top
|Egna
|
|- valign=top
|Glorenza
|
|- valign=top
|Vipiteno
|
|-
| rowspan="6" |Trente
|Bondone
|
|- valign="top"
|Canale (commune de Tenno)
|
|- valign=top
|Mezzano
|
|- valign=top
|Rango (commune de Bleggio Superiore)
|
|- valign=top
|San Lorenzo Dorsino
|
|-
|Vigo di Fassa (commune de Sèn Jan di Fassa)
|
|- valign="top"
| rowspan="10" |Vénétie
| rowspan="2" |Padoue
|Arquà Petrarca
|
|- valign=top
|Montagnana
|
|-
| rowspan="2"|Belluno
|Mel
(commune de Borgo Valbelluna)
|
|- valign=top
|Sottoguda (commune de Rocca Pietore)
|
|- valign="top"
| rowspan="4" | Trévise
|Asolo
|
|- valign=top
|Cison di Valmarino
|
|-
|Follina
|
|- valign=top
|Portobuffolé
|
|- valign=top
| rowspan=2 |Vérone
|Borghetto (commune de Valeggio sul Mincio)
|
|- valign=top
|San Giorgio (commune de Sant'Ambrogio di Valpolicella)
|
|- valign=top
| rowspan=12 | Frioul-Vénétie Julienne
|Gorizia
|Gradisca d'Isonzo
|
|- valign=top
| rowspan=6|Pordenone
|Cordovado
|
|- valign=top
|Poffabro (commune de Frisanco)
|
|- valign=top
|Polcenigo
|
|- valign=top
|Sesto al Reghena
|
|- valign=top
|Toppo (commune de Travesio)
|
|- valign=top
|Valvasone Arzene
|
|- valign=top
| rowspan=5 | Udine
|Clauiano (commune de Trivignano Udinese)
|
|- valign=top
|Fagagna
|
|- valign=top
|Palmanova
|
|- valign=top
|Sappada
|
|- valign=top
|Venzone
|
|- valign=top
| rowspan=13 | Emilie-Romagne
|Bologne
|Dozza
|
|- valign=top
| Modène
|Fiumalbo
|
|- valign=top
|Parme
|Compiano
|
|- valign=top
| rowspan=3 | Plaisance
|Bobbio
|
|- valign=top
|Castell'Arquato
|
|- valign=top
|Vigoleno (commune de Vernasca)
|
|- valign=top
|Ravenne
|Brisighella
|
|- valign=top
| rowspan=5 | Rimini
|Montefiore Conca
|
|- valign=top
|Montegridolfo
|
|- valign=top
|San Giovanni in Marignano
|
|- valign=top
|San Leo
|
|- valign=top
|Verucchio
|
|- valign=top
|Reggio d'Emilie
|Gualtieri
|
|}

Centre

Sud et îles 
{| class="wikitable sortable" style="width:90%;float:left;text-align:center;"
! width="25%" | Région
! width="25%" | Province
! width="150%" | Bourg
! width="25%" class="unsortable" | Photographie
|- valign=top
| rowspan="12" | Campanie
|rowspan=5 | Avellino
| Monteverde
|
|- valign=top
| Nusco
|
|- valign=top
| Savignano Irpino
|
|- valign=top
| Summonte
|
|- valign=top
| Zungoli
|
|- valign=top
| rowspan = 2 | Bénévent
|Montesarchio
|
|- valign=top
|Sant'Agata de' Goti
|
|- valign=top
| rowspan=5 | Salerne
|Albori (commune de Vietri sul Mare)
|
|- valign=top
|Atrani
|
|- valign=top
|Castellabate
|
|- valign=top
|Conca dei Marini
|
|- valign=top
|Furore
|
|- valign=top
| rowspan="11" | Pouilles
| Bari
|Locorotondo
|
|- valign=top
| Brindisi
|Cisternino
|
|- valign=top
| rowspan=5 | Foggia
|Alberona
|
|- valign=top
|Bovino
|
|- valign=top
|Pietramontecorvino
|
|- valign=top
|Roseto Valfortore
|
|- valign=top
|Vico del Gargano
|
|- valign=top
| rowspan=3 | Lecce
|Otrante
|
|- valign=top
|Presicce
|
|- valign=top
|Specchia
|
|-
|Tarente
|Maruggio
|
|- valign=top
| rowspan="7" | Basilicate
| rowspan="7" | Potenza
|Acerenza
|
|- valign=top
|Castelmezzano
|
|- valign=top
|Guardia Perticara
|
|- valign=top
|Irsina
|
|- valign=top
|Pietrapertosa
|
|- valign=top
|Venosa
|
|- valign=top
|Viggianello
|
|- valign=top
| rowspan="13" | Calabre
| rowspan="8" | Cosenza
|Aieta
|
|- valign=top
|Altomonte
|
|- valign=top
|Buonvicino
|
|- valign=top
|Civita
|
|- valign=top
|Fiumefreddo Bruzio
|
|- valign=top
|Morano Calabro
|
|-
|Oriolo
|
|-
|Rocca Imperiale
|
|- valign=top
|Crotone
|Santa Severina
|
|- valign=top
| rowspan=4 | Reggio de Calabre
|Bova
|
|- valign=top
|Scilla
|
|- valign=top
|Gerace
|
|- valign=top
|Stilo
|
|- valign=top
| rowspan="6" | Sardaigne
| rowspan="2" | Sardaigne du Sud
|Carloforte
|
|-
|Sadali
|
|- valign=top
| rowspan=2|Nuoro
|Atzara
|
|- valign=top
|Posada
|
|- valign=top
|Oristano
|Bosa
|
|- valign=top
|Sassari
|Castelsardo
|
|- valign=top
| rowspan=19 | Sicile
| Agrigento
|Sambuca di Sicilia
|
|- valign=top
| Caltanissetta
|Sutera
|
|- valign=top
| Catane
|Castiglione di Sicilia
|
|- valign=top
| Enna
|Sperlinga
|
|- valign=top
| rowspan=6 | Messine
|Castelmola
|
|- valign=top
|Castroreale
|
|- valign=top
|Montalbano Elicona
|
|- valign=top
|Novara di Sicilia
|
|- valign=top
|San Marco d'Alunzio
|
|- valign=top
|Savoca
|
|- valign=top
| rowspan=4 | Palerme
|Cefalù
|
|- valign=top
|Gangi
|
|- valign=top
|Geraci Siculo
|
|- valign=top
|Petralia Soprana
|
|- valign=top
|Raguse
|Monterosso Almo
|
|- valign=top
| rowspan=2 | Syracuse
|Ferla
|
|- valign=top
|Palazzolo Acreide
|
|- valign=top
| rowspan=2 | Trapani
|Erice
|
|- valign=top
|Salemi
|
|- valign=top
|}

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Les plus beaux villages de France
 Les plus beaux villages de Wallonie
 Association des plus beaux villages du Québec

 
Tourisme en Italie
Association fondée en 2001